Scharrenberg steht für
 Grube Scharrenberg
 Scharrenberg (Solingen), Ortsteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen

Scharrenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Scharrenberg (* 1969), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Philipp Scharrenberg (* 1976), deutscher Slampoet

Siehe auch
 Scharenberg